Села:
 Смолівка — Житомирська область, Житомирський район.
 Смолівка — Харківська область, Шевченківський район.

Річки:
 Смолівка — річка в Україні, у Коростишівському районі Житомирської області.